Hangyaboly, a hangyák telepe
Hangyaboly (1917), Kaffka Margit regénye
 Hangyaboly (1971), magyar film